Gürzenich (feestzaal), feestzaal in Keulen.
 Gürzenich (Düren), plaats in Noordrijn-Westfalen.